

Сломчин — село в гміні Ґруєць Груєцького повіту Мазовецького воєводства
 Сломчин — село в гміні Констанцин-Єзьорна Пясечинського повіту Мазовецького воєводства